Немецкие подводные лодки
U-157 (1917)
U-157 (1941)